Руди Сарзо (Сарсо, ; настоящее имя Родольфо Максимилиано Сарсо Лавьеилье Гранде Руис Паирет и Чаумонт, ; 18 ноября 1950, Гавана, Куба) — американский бас-гитарист кубинского происхождения. Основной басист группы Quiet Riot, известен своим сотрудничеством с Оззи Осборном, Dio, Тони Макалпином, Ингви Мальмстином, Элисом Купером, участием в группах Whitesnake, Blue Öyster Cult.

Карьера 
Руди Сарзо родился на Кубе, в 1961 году эмигрировал в США.

На большой сцене Руди Сарзо появился в 1978 году в составе Quiet Riot, и успел отметиться на альбоме Quiet Riot II на обложке диска, как участник группы, хотя все басовые партии были записаны предыдущим басистом.

После того, как из группы Оззи Осборна в 1981 году ушёл басист Боб Дейсли (из-за известного конфликта, связанного с авторством на ряд песен из альбома Diary of a Madman) друг и коллега по Quiet Riot Рэнди Роадс порекомедовал Осборну взять Сарзо. Опять повторилась аналогичная история: несмотря на то, что на обложке диска Diary of a Madman в качестве участника назван Руди, все партии были записаны ещё Бобом Дейсли. Ещё до знакомства с Оззи Осборном Сарзо был большим его поклонником.

Но записать студийный диск с Рэнди Роадсом Руди так и не удалось: в марте 1982 года тот трагически погиб.

Впервые Руди Сарзо можно услышать на концертном альбоме Осборна Speak of the Devil (1982), который был записан в Ритце, в Нью-Йорке. На альбоме Руди продемонстрировал весьма вдумчивую, тонкую игру.

В сентябре 1982 года Руди Сарзо покинул Оззи для восстановления Quiet Riot. С этой группой он записал, в частности, альбом Metal Health, первый металллический релиз, который смог достичь номера 1 в Биллборд 200. В 1983 году Руди Сарзо был признан лучшим басистом по версии Circus Magazine.

В 1985 году Руди покинул Quiet Riot, а в апреле 1987 года присоединился к Whitesnake. Тогда же были сняты клипы, где Сарзо выступал вместе с группой на сцене под фонограмму, записанную с предыдущим басистом Нилом Марреем. В период между этими группами, Руди Сарзо был занят в проекте Тони Макалпина M.A.R.S.. В Whitesnake Руди был занят до 1991 года, когда Ковердэйл распустил группу, после чего до 2004 года официально не состоял ни в какой группе, записывался в различных трибьютах, работал сессионным музыкантом.

В 2004 году Руди Сарзо играл в американском туре Rising Force Ингви Мальмстина, и в том же году начал работать с Дио, до конца 2006 года. Сейчас Руди Сарзо работает с Blue Öyster Cult.

С 2021-го года вновь вошёл состав группы Quiet Riot.

Руди Сарзо выпустил несколько пособий для игры на бас-гитаре, а также известен как писатель, написавший книгу Off The Rails, о времени, проведённом в группе Оззи Осборна. В основном, книга посвящена Рэнди Роадсу. Кроме того, Руди — компьютерный аниматор и в свободное от туров и записей время, является 3D-техническим директором и сопродюсером фирмы Ocean Visual FX в Калифорнии. Руди Сарзо женат с 1984 года, детей не имеет.

Дискография 

c Quiet Riot
 Metal Health (1983)
 Condition Critical (1984)
 Alive and Well (1999)
 Guilty Pleasures (2001)
 Greatest Hits
 The Randy Rhoads Years
 Collection-Import
 Super Hits
 Take Two- Accept and Quiet Riot
 Winners Take All
 Metal Heavy Hits (с различными артистами)
 1983-90-Glam Metal Noize
 Bang Thy Head (видео)
 Live in the 21st Century (DVD)

c Оззи Осборном
 Speak of the Devil (1982)
 Tribute (1987)
 The Essential Ozzy Osbourne
 The Ozzman Cometh
 Don’t Blame Me DVD

c Whitesnake
 Slip Of The Tongue (1989)
 Whitesnake's Greatest Hits (1994)
 Best of Whitesnake-Millennium
 Whitesnake Trilogy (видео)

c Manic Eden
 Manic Eden (1994)

c Dio
 Holy Diver — Live (2006)

С другими артистами, трибьюты
 M.A.R.S. — Project Driver
 Sam Kinison — Wild Thing
 Sam Kinison — Under My Thumb
 Alice Cooper — Got a Line on You/Iron Eagle II
 Dudes of Wrath — Shocker Soundtrack
 Thunderbolt — AC/DC Tribute
 Humanary Stew — Alice Cooper Tribute
 Tribute to Aerosmith — Aerosmith Tribute

Интересные факты 

 Руди Сарзо — кубинец по национальности. Английский является его вторым языком.
 Руди Сарзо предпочитает использовать струны Dean Markley

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Сайт Ocean Visual FX
 Интервью
 Интервью

Бас-гитаристы США
Музыканты Whitesnake
Иммигрировавшие в США с Кубы
Музыканты Оззи Осборна
Музыканты Blue Öyster Cult
Музыканты Dio